
Die 57.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 2006 in Zeddam, Niederlande, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Frauen

Junioren

U 23

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

2006
Radsportveranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Gelderland
Montferland